Eldstjärt kan syfta på:

 Eldstjärt (asiatisk fisk) – en asiatisk karpartad fiskart
 Eldstjärt (asiatisk fågel) – en asiatisk fågelart inom tättingarna

Tidigare namngivna
Nedanstående arter kallades tidigare för eldstjärtar på svenska, men ändrades på grund av namnkonflikt med eldstjärt (Myzornis pyrrhoura).
 Banditastrild (S. bella)
 Rödkindad astrild (S. oculata), kallades tidigare Rödkindad astrild.
 Diamantastrild (S. guttata)

Referenser